Mechanicsville peut désigner :

Toponymes

, un quartier d'Ottawa.

, un quartier d'Atlanta.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de New Castle, dans le Delaware.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Gwinnett en Géorgie.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Vanderburgh en Indiana.
 Mechanicsville, une ville du comté de Cedar, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Saint Mary, dans le Maryland.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Saint Charles, dans le Missouri.
 Mechanicsville, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.
 , un quartier de Knoxville (Tennessee).
 Mechanicsville, une census-designated place située dans le comté de Hanover en Virginie

Homonymie de toponyme